Manzanilla de campo puede referirse a:
El nombre común de la planta Anthemis arvensis.
El nombre común de la planta Chamaemelum nobile.